Man on the Moon puede referirse a:

Man on the Moon, película de 1999.
Man on the Moon, ópera de 2006.
«Man on the Moon», canción de R.E.M..
«Man on the Moon», canción de Britney Spears
Man on the Moon: The End of Day, álbum de Kid Cudi.